Paoletti est un patronyme d'origine italienne porté notamment par :

 Gaspare Paoletti (1727–1813), architecte italien ;
 Julie Paoletti (née en 1991), céiste française pratiquant la descente ;
 Pietro Paoletti (1801-1847), graveur et peintre italien.

Homonymie de patronyme
Patronyme italien